Ко́льская (жен.), Ко́льский (муж.) или Ко́льское (сред.):

 Кольская АЭС
 Кольская горно-металлургическая компания — предприятие по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
 «Кольская» — плавучая буровая платформа, затонувшая 18 декабря 2011 года в Охотском море.
 Кольская сверхглубокая скважина — стационарная буровая скважина в Мурманской области.
 Кольская флотилия разнородных сил — флотилия Северного флота РФ.
 Кольская ГМК — клуб по хоккею с мячом из Мончегорска.
 Кольская энциклопедия — справочно-энциклопедическое издание о природе, истории и культуре Мурманской области.

См. также 
 Кольская улица (значения)
 Кола (значения)